Supremacy ():
Музыка
 Supremacy — альбом группы Hatebreed, выпущенный в 2006 году.
 «» — песня группы Muse из альбома The 2nd Law.
 Machinae Supremacy — шведская рок-группа.

Компьютерные игры
 Supremacy 1914 — браузерная игра.

См. также 

 Идеология превосходства, или супремасизм
 Акт о супрематии — акты парламента Англии, принятые в 1534 и 1559 годах.